Грабал — чеське прізвище

 Богуміл Грабал — чеський письменник
 Мілан Грабал — чеський письменник

Чеські прізвища